Jim Wells peut faire référence à :

Personnalités 

  (1955–), entraîneur américain de baseball
  (1957-), homme politique nord-irlandais
 , producteur radio

Lieux 

 Jim Wells County, Texas

Voir aussi 
 James Wells